Yuriy Arkadiyovitch Hudymenko () (né le  en République socialiste soviétique kirghize) est un joueur de football ukrainien, qui jouait au poste d'attaquant.

Biographie

Club

Sélection

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en RSS kirghize
Naissance en mars 1966
Footballeur international ukrainien
Joueur du FK Dnipro
Joueur du Rotor Volgograd
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du FK Lada Togliatti
Joueur du Tavria Simferopol